Сиденко — украинская и русская фамилия.

Известные носители:
 Сиденко, Андрей Григорьевич (род. 1984) — российский педагог.
 Сиденко, Василий Максимович — Герой Социалистического Труда.
 Сиденко, Георгий Егорович (1930 — ?) — Герой Социалистического Труда (1966).
 
 Сиденко, Татьяна Михайловна — депутат Верховного Совета СССР.